

Пишкець — річка в Удмуртії, права притока Чепци
 Пишкець — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Пишкець — присілок, Глазовський район, Удмуртія

Дивись також 
 Усть-Пишкець